Бишань (КНР) — район города центрального подчинения Чунцин (КНР)
 Бишань (Сингапур) — городской район в Центральном регионе Сингапура